Янис Юрьевич Херманис (; 1908 год — март 1983 года, Латвийская ССР) — звеньевой совхоза «Окте» Министерства совхозов СССР, Талсинский уезд Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
В послевоенные годы трудился звеньевым полеводческого звена в совхозе «Окте» Талсинского уезда.

В 1948 году звено Яниса Херманиса получило высокий урожай зерновых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

С 1954 по 1971 года совхоз возглавлял Герой Социалистического Труда Пётр Гераасимович Медведев. В этом же совхозе трудились Герои Социалистического Труда бригадир полеводческой бригады Эрнест Зебергс (награждён в апреле 1948 года), бригадир полеводческой бригады Фриц Калнс (награждён в апреле 1949 года) и скотник Антон Антонович Катковский (награждён в апреле 1949 года).

Умер в марте 1983 года. Некролог о смерти опубликован 11 марта 1983 года в газете «Padomju karogs».

Примечания

Ссылки 
  Jānis Hermanis